Het tennistoernooi US Open werd in 1990 bij de vrouwen voor de 104e keer gehouden. De als vijfde geplaatste Argentijnse Gabriela Sabatini won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf met 6-2 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (finale)
  Martina Navrátilová (vierde ronde)
  Monica Seles (derde ronde)
  Zina Garrison (kwartfinale)
  Gabriela Sabatini (winnares)
  Arantxa Sánchez Vicario (halve finale)
  Katerina Maleeva (vierde ronde)
  Mary Joe Fernandez (halve finale)

  Manuela Maleeva-Fragnière (kwartfinale)
  Conchita Martínez (derde ronde)
  Helena Suková (vierde ronde)
  Jana Novotná (kwartfinale)
  Jennifer Capriati (vierde ronde)
  Natallja Zverava (tweede ronde)
  Judith Wiesner (vierde ronde)
  Barbara Paulus (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1990